Rodovia Deputado Miguel Bufara denomina-se às rodovias:
PR-408
PR-340
PR-405

Desambiguação